Copa UNCAF 1997 – czwarta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Gwatemalii w dniach 16-24 kwietnia 1997. Trzy najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 1998.

Runda eliminacyjna 

Źródło:

Stadiony

Turniej finałowy

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B

Faza Finałowa 

 
Copa UNCAF 1997

KOSTARYKA 2. TYTUŁ

Przypisy 

Puchar Narodów UNCAF 1997